Генча ()

  — один из районов столицы Румынии г. Бухарест.
 Генча — футбольный стадион в Бухаресте, Румыния.
 Генча — одно из крупнейших и самых известных кладбищ в Бухаресте, Румыния.
 Генча, Роман (род. 1990) — молдавский футболист.

Примечания